Osoby o tym nazwisku:
 Adam Stanowski – polski polityk
 Krzysztof Stanowski (ur. 1959) – polski działacz społeczny i harcerski
 Krzysztof Stanowski (ur. 1982) – polski dziennikarz sportowy i biznesmen
 Mariusz Stanowski – polski malarz, projektant, teoretyk sztuki
 Teodor Stanowski – polski inżynier